Haagbeek (België), een beek in de Belgische provincie Antwerpen
 Haagbeek (Nederland), een beek in de Nederlandse provincie Limburg